Kifisos (neugr. Κηφισός) oder Kifissos  (Κηφισσός) bzw. altgriechisch Kephissos () und Kephisos () bezeichnet

mehrere Flüsse in Griechenland:
 einen Fluss in Attika, der bei Piräus in die Ägäis mündet, siehe Kifisos (Athen)
 einen Fluss in Attika, der bei Elefsina in die Ägäis mündet, siehe Sarandapotamos
 einen Fluss in Böotien, siehe Kifisos (Böotien)
 einen Nebenfluss des Inachos in der Argolis, siehe Kifisos (Argolis)

die antiken Flussgottheiten der Flüsse:
 den Flussgott des böotischen Flusses, siehe Kephissos (böotischer Flussgott)
 den Flussgott des attischen Flusses, siehe Kephissos (attischer Flussgott)
 den Flussgott des argolischen Flusses, siehe Kephissos (argivischer Flussgott)

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Kephissos (Tanagra)